Tromsø IL (Tromsø Idrettslag) ist ein Fußballverein aus Tromsø, Norwegen. Heimstätte ist das Alfheim-Stadion mit einer Kapazität von 7500 Plätzen.

Geschichte 
Der Klub wurde am 15. September 1920 als Tromsø Turnforenings Fotballag (Fußballmannschaft des Tromsöer Turnverbandes, kurz Turn) gegründet. 1930 wurde der Name in Tromsø Idrettslag geändert, da der Norwegische Sportverband den alten Namen als zu ähnlich jenem des Tromsöer Turnverbandes ansah. Jedoch wechselte man bereits 1931 wieder den Namen, ab jetzt hieß der Klub Tor. 1931 gewann der Klub das erste Mal den nord-norwegischen Pokalbewerb, zu jener Zeit der größte Erfolg den ein Klub aus Nord-Norwegen (Nord-Norge) erreichen konnte. Im Jahr darauf ordnete der Norwegische Sportverband an, dass der Klub nicht Tor heißen konnte und sich wieder umbenennen musste. Somit wählte man wieder Tromsø Idrettslag, und dieser Name blieb bis in die Gegenwart.

Nach der durch den Zweiten Weltkrieg bedingten Spielpause von 1940 bis 1945 gewann Tromsø IL 1949 zum zweiten Mal den nord-norwegischen Pokalwettbewerb. 1956 konnte der dritte nord-norwegische Pokalsieg gefeiert werden.

Ab 1963 durften Mannschaften aus Nord-Norwegen auch am norwegischen Pokalbewerb teilnehmen, und ab 1972 auch in der höchsten norwegischen Liga, der Eliteserien, mitspielen. 1985 gewann Tromsø IL die zweite Liga und schaffte damit den Aufstieg. Von 1986 bis 2001 spielte der Klub ohne Unterbrechung in der obersten Liga.

Während die erste Saison in der Liga schwierig war und Tromsø gegen den Abstieg kämpfen musste, gelang im Cup-Finale gegen den hohen Favoriten Lillestrøm SK die Sensation. Tromsø IL gewann das Spiel und konnte somit 1986 den ersten norwegischen Pokalsieg feiern. 1988 wurde bereits ein fünfter Platz in der Tippeligaen erreicht, und 1989 und 1990 waren bisher die erfolgreichsten Jahre in der Liga, mit einem dritten und einem zweiten Platz. Der damalige Trainer Tommy Svensson wurde schwedischer Nationaltrainer und erreichte mit dem Nationalteam den dritten Platz bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1994.

Im Jahr 1996 gewann Tromsø IL das zweite Mal den norwegischen Pokalwettbewerb. Der Finalgegner war diesmal FK Bodø/Glimt, was dem Endspiel eine zusätzliche Bedeutung verlieh. Es war das erste Mal, dass zwei Mannschaften aus Nord-Norwegen in einem Pokalfinale aufeinander trafen. Tromsø siegte und galt daraufhin als der beste Klub aus Nord-Norwegen.

Die folgenden Jahre waren wechselhaft. Während man 1997 und 1998 gegen den Abstieg spielte, erreichte man 1999 den sechsten und 2000 sogar den vierten Platz. 1999 wurde Rune Lange mit 23 Toren norwegischer Torschützenkönig, das erste Mal, dass ein nord-norwegischer Klub den besten Torschützen der Liga stellte.

2001 folgte jedoch eine sehr schwache Saison, und Tromsø IL musste zum ersten Mal absteigen. Der Klub verlor sieben Spiele in Folge, konnte in 26 Begegnungen nur 23 Tore erzielen und beendete die Meisterschaft auf dem letzten Platz. Tromsø IL investierte daraufhin viel Geld in neue Spieler, gewann 2002 die zweite Liga und erreichte damit den sofortigen Wiederaufstieg.

Die folgenden zehn Jahre verliefen großenteils erfolgreich, meistens konnte ein einstelliger Tabellenplatz erreicht werden. Mehrfach gelang die Teilnahme an der UEFA Europa League; von 2011 bis 2014 viermal in Folge. 2013 musste Tromsø IL nach einem 15. Platz allerdings in die zweite Liga absteigen. In der Saison 2014 gelang als Tabellenzweiter jedoch der direkte Wiederaufstieg.

Die Jahre 2015 bis 2019 waren durch den Kampf gegen den Abstieg geprägt, der 2019 nicht mehr vermieden werden konnte. Daraufhin wurde vor der Saison 2020 Trainer Simo Valakari durch Gaute Helstrup ersetzt. In der Saison 2020 wurde der Verein Meister in der zweiten Liga und stieg somit direkt wieder auf.

Europapokalbilanz 
Tromsø IL nahm bisher zehnmal an europäischen Wettbewerben teil: 1987 und 1997 am Europapokal der Pokalsieger, 1991/92, 2005/06, 2009/10, 2011/12, 2012/13, 2013/14 und 2014/15 am UEFA-Pokal bzw. UEFA Europaliga und 1995 am UEFA Intertoto Cup.

In der Saison 2005/06 stieg Tromsø IL in der zweiten Qualifikationsrunde ins Turnier ein und erreichte die Gruppenphase, aus der man schließlich als Gruppenletzter ausschied. In der Saison 2009/10 spielte der Klub in der zweiten Qualifikationsrunde zur UEFA Europa League, dem Nachfolgewettbewerb des UEFA-Pokals und schied in den Play-offs gegen Athletic Bilbao aus. 2011/12 schied man in der zweiten Qualifikationsrunde aus, 2012/13 in den Play-offs. 2013/14 schied man erneut in den Play-offs sportlich gegen Beşiktaş Istanbul aus. Da die UEFA den türkischen Verein aber von allen Wettbewerben ausschloss, nahm Tromsø IL dessen Platz in der Gruppenphase ein und schied als Letzter aus. Die bisher letzte Spielzeit auf europäischem Parkett war die Saison 2014/15, als Tromsø IL in der zweiten Qualifikationsrunde ausschied.

Titel und Erfolge 
 Norwegischer Pokalsieger: 2× (1986, 1996)
 UEFA-Pokal: Gruppenphase (2005/06)

Bekannte Spieler und Trainer 

Weitere Spieler und Trainer sind in der :Kategorie:Person (Tromsø IL) zu finden.

Platzierungen

Weblinks 

 Offizielle Website
 Isberget, Offizielle Fanseiten
 Gutan, Inoffizielle Fanseiten

Einzelnachweise 

Norwegischer Fußballverein
Gegründet 1920
 
Organisation (Tromsø)